Adolf Schmidt (* 1. Januar 1905 in Karlsruhe; † unbekannt) war ein deutscher Kaufmann und nationalsozialistischer Funktionär, der ab 1937 das Reichspropagandaamt in Baden leitete und 1935 als Landeskulturwalter die Landesstelle des Reichskultursenats leitete.

Er war als Kaufmann in Karlsruhe tätig und trat 1923 in die NSDAP ein. Als 1937 in Karlsruhe das Reichspropagandaamt aus der Landesstelle Baden des Reichspropagandaministeriums gebildet wurde, übernahm er dessen Leitung.

Ehrungen 
 Goldenes Parteiabzeichen der NSDAP

Literatur 
 Erich Stockhorst: Fünftausend Köpfe. Wer war was im Dritten Reich, 1967, S. 384.

Person der NS-Propaganda
Landeskulturwalter
NSDAP-Mitglied
Person (Karlsruhe)
Deutscher
Geboren 1905
Gestorben im 20. Jahrhundert
Mann